Le terme de Bataille de Shanghai peut désigner :

 Le massacre de Shanghai de 1927, consécutif à une bataille de rues entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois
 La guerre de Shanghai, affrontement opposant en 1932 la République de Chine à l'Empire du Japon
 La bataille de Shanghai de 1937, opposant les mêmes belligérants après le début officiel de la seconde guerre sino-japonaise.